Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація агенцій регіонального розвитку України» — організація, створена 9 липня 2001 року. Асоціація об’єднала спочатку 17, а на 2006 рік — 43 агенції регіонального розвитку (АРР) із усієї України.

Опис 
Місія Асоціації агенцій регіонального розвитку України (як важливого складника інфраструктури підтримки регіонального розвитку) полягає у системному забезпеченні виконання своїми зусиллями та скоординованими діями своїх членів функцій ефективного провідника взаємоузгодженої державної регіональної політики та власної політики розвитку регіонів з метою динамічного і збалансованого поступу України до інтегрування в європейські структури.

Джерела
 Асоціація агенцій регіонального розвитку України 

Громадські організації України
Організації, засновані 2001
Засновані в Україні 2001